Dixonville ist der Name mehrerer Orte in den Vereinigten Staaten:

 Dixonville (Alabama)
 Dixonville (Florida)
 Dixonville (Oregon)
 Dixonville (Pennsylvania)
 Dixonville (Tennessee)

in Kanada:
 Dixonville (Alberta)